
Oger (folklore), de Nederlandse vertaling voor Ogre. Een oger is een reus-achtig fabelwezen, zoals Shrek.

Geografie
District Ogre, een voormalig district in het midden van Letland;
Ogres novads, een gemeente in het midden van Letland;
Ogre (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district;
Ogre (rivier), zijrivier van de Westelijke Dvina in Letland.

Media
Nivek Ogre (echte naam Kevin Ogilvie), zanger van de electro-industrialband Skinny Puppy;
Ogre (2008), een televisiefilm van Steven Monroe met Ryan Kennedy
Les Ogres, een Franse film uit  2015 van Léa Fehner, met o.a. François Fehner, Marion Bouvarel, Marc Barbé, Adèle Haenel en Lola Dueñas.

Computergames
Ogre (Tekken), een personage uit de computergame Tekken;
Ogre Battle: March of the Black Queen, een spel voor de Super Nintendo uit 1993.

Zie ook
Oger (doorverwijspagina)